Red Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Red Oak (Carolina del Norte)
 Red Oak (Oklahoma)
 Red Oak (Iowa)
 Red Oak (Texas)